Miasta w USA:
 Athelstane – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marinette

Gminy w USA:
 Athelstane (ang. Athelstane Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Clay
 Athelstane (ang. Athelstane Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marinette